Die 16. Asienspiele fanden vom 12. bis 27. November 2010 in Guangzhou statt. Die Volksrepublik China war damit nach 1990 zum zweiten Mal Gastgeber der Spiele.

Es nahmen 9704 Sportler aus allen 45 Mitgliedsverbänden des Olympic Council of Asia teil. Es wurden 476 Wettbewerbe in 42 Sportarten ausgetragen.

Teilnehmende Nationen 

{| width="60%"
| width="33%" valign="top" |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| width="33%" valign="top" |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| width="33%" valign="top" |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Sportarten und Termine 
Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 

 

 
2010
Multisportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Guangzhou